Федеральные выборы в Бундестаг ФРГ состоялись 25 января 1987 года, на которых ХДС/ХСС получила большинство мест в Бундестаге, а лидер ХДС — Гельмут Коль, вновь переизбран на должность федерального канцлера.

Предвыборная кампания 
СДПГ назначила заместителя председателя партии и премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия. Йоханнеса Рау своим кандидатом в канцлеры. СДПГ страдала от внутренних разногласий и конкуренции с Зелеными. Было также неясно, как они сформируют правительство, поскольку Зеленые были разделены по вопросу, принимать ли участие в правительстве.

Одним из основных вопросов на этих выборах была окружающая среда, после Чернобыльской катастрофы и других аварий.

Результаты 
Результаты голосования:

Примечания 

Выборы в Германии
1987 год в Германии
ФРГ
События 25 января
Январь 1987 года